Konieczki ist ein polnischer Ortsname:
 Konieczki (Ełk), Stadtteil von Ełk, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Konieczki (Gmina Ełk), Dorf im Powiat Ełcki, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Konieczki (Panki), Dorf im Powiat Kłobucki, Woiwodschaft Schlesien

Siehe auch: Konieczka